

Patronyme

Toponyme 

 
 Ars ou Ars-sur-Formans, une commune française de l'Ain, village du Curé d'Ars ;
 Diocèse de Belley-Ars, un diocèse dans l'Ain ;
 Ars, une commune française de la Charente ;
 Ars-en-Ré, une commune française de la Charente-Maritime, dans l'île de Ré ;
 Ars, une commune française de la Creuse ;
 Ars-sur-Moselle, une commune française de la Moselle ;
 Ars-Laquenexy, une commune française de la Moselle ;
 Ars-les-Favets, une commune française du Puy-de-Dôme ;
 Saint-Julien-l'Ars, une commune française de la Vienne ;
 Saint-Martin-l'Ars, une commune française de la Vienne.

cours d'eau
 Ars, une rivière française, affluent de la Vézère ;
 ruisseau d'Ars, un ruisseau français, affluent de la Garonne ;
 Arse (rivière) ou Ars, un cours d'eau pyrénéen affluent du Garbet.

Châteaux

Musique 
 Ars antiqua, la période de la musique du Moyen Âge (voir musique du Moyen Âge) ;
 Ars nova, la période de la musique du Moyen Âge (voir musique du Moyen Âge) ;
 Ars subtilior, la période de la musique du Moyen Âge (voir musique du Moyen Âge).

Œuvres 

 Ars, un film de Jacques Demy, sorti en 1959 ;
 Ars Magirica, un ouvrage de cuisine romaine d'Apicius (voir aussi histoire de l'art culinaire) ;
 Ars magna, un ouvrage de Jérôme Cardan ;
 Ars Magna, un ouvrage de Raymond Lulle ;
 Ars Amatoria, un ouvrage d'Ovide ;
 Le Curé d'Ars et sa passion, un ouvrage de Jean de La Varende.

Divers 
 Diocèse de Belley-Ars (Ars-sur-Formans) ;
 Basilique d'Ars ;
 Jean-Marie Vianney, le Curé d'Ars ;
 Ars electronica, une organisation de promotion de la création numérique.

Sigle 

ARS est un sigle de 3 lettres, qui peut signifier :
 Agricultural Research Service, la principale agence de recherche interne du département de l'Agriculture des États-Unis ;
 , deux groupes parlementaires français, de droite, qui existèrent l'un sous la Troisième République, l'autre sous la Quatrième ;
 , une séquence d'ADN qui contient l'origine de la réplication ;
 American Rocket Society, fusionnée dans lAmerican Institute of Aeronautics and Astronautics ;
 auction rate security, un type d'obligation ;
 , une prestation sociale versée à l'époque de la rentrée scolaire ;
 Agence régionale de santé, un établissement public régional français ;
 Assemblée régionale sicilienne ;
 ARS Terres Créoles, une maison d'édition réunionnaise ;
 acier rapide supérieur, outil en acier pour la découpe de matériaux ;
 Atlanta Rhythm Section, un groupe américain de rock sudiste.

Code 
ARS est un code qui peut signifier :
 nuevo peso, la monnaie de l'Argentine, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
  ;
 , selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.

Code
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France